Il singolare del torneo di tennis Yesilyurt Tennis Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julija Putinceva che ha battuto in finale Marta Domachowska 7–6(8–6), 6–2.

Teste di serie

  Çağla Büyükakçay (secondo turno)
  Marta Domachowska (finale)
  Dia Evtimova (semifinali)
  Tadeja Majerič (quarti di finale)

 Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
 Pemra Özgen (quarti di finale)
 Nadia Lalami (semifinali)
 Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Yesilyurt Tennis Cup 2011